Виктор Михайлович Гусев (1919—1978) — советский физик, лауреат государственных премий.

Участник войны, старший лейтенант, демобилизован в апреле 1945 г. по ранению. Восстановился на физфак МГУ и в 1947 г. его окончил.

Вместе со своей женой Марией Ильиничной Гусевой был направлен в Сухумский физико-технический институт для работы под руководством Манфреда фон Арденне по электромагнитному разделению изотопов (атомный проект).

После возвращения в Москву (1960) работал в ИАЭ (Институт атомной энергии Академии наук СССР, Курчатовский институт). В 1961 г. вместе с М. И. Гусевой продемонстрировал возможность получения р — п-перехода в кремнии методом ионного легирования и выступил с инициативой развития исследований по ионному легированию полупроводников.

С 1963 г. начальник лаборатории ионной бомбардировки Отделения физики плазмы. Кандидат физико-математических наук.

Скоропостижно умер 6 октября 1978 года.

Сталинская премия 1953 года — за разработку и внедрение в промышленность электромагнитного метода разделения изотопов и получение этим методом лития-6.

Государственная премия СССР 1978 года — за работу в области микроэлектроники.

Источники 
 Виктор и Мария Гусевы : [сб. ст.] / Рос. науч. центр «Курчатов. ин-т»; [отв. сост. и науч. ред. А. Н. Мансурова, Ю. В. Мартыненко]. — Москва : РНЦ «Курчатов. институт», 2004. — 74 с. : ил. ; 29 см. — 200 экз.
 http://vant.iterru.ru/vant_2005_1/2.pdf
 Природа. Изд. Наука, 1979
 Памяти Виктора Михайловича Гусева